Kem (rivier), een rivier in de Russische autonome deelrepubliek Karelië.
 Kem (stad), een stad aan de monding van deze rivier.
 Kem (zanger), een Amerikaanse zanger.
 De Kennemer Electriciteit-Maatschappij (KEM), een voormalig energiebedrijf in Nederland.